Флаг муниципального образования Клинцовский район Брянской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Описание 
Флаг Клинцовского района представляет собой прямоугольное полотнище красного, белого, голубого цветов с отношением сторон 1:0.5.

Символика 
На голубой части полотнища, олицетворяющей собой мирное чистое небо, расположен золотой колос, символизирующий собой ратный подвиг тружеников села.

Белый цвет — символ благородства и чистоты помыслов людей земли Клинцовской.

Красный цвет — цвет мужества, стойкости, силы духа многих поколений.

См. также 
 Герб Клинцовского района

Ссылки 
 Клинцовский портал — Символика Клинцовского района

Флаги с изображением пшеничного колоса